Манипури (или мейтей-маек, митей-майек) () — письменность типа абугида, применяемая ранее для тибето-бирманского языка манипури, распространённого в индийском штате Манипур. Время возникновения письменности неизвестно.

В начале XVIII века было вытеснено бенгальским письмом. В 40—50-х годах XX века начались попытки возрождения письма манипури. В 1976 году алфавит был доработан учёными, добавившими туда ряд букв для звуков, которых не было в языке, когда создавалось письмо. С 1980-х изучается в школах.

Все буквы алфавита названы по названиям частей тела человека. Например, первая буква ꯀ («кок») — «голова»; вторая буква ꯁ («сам») — «волосы»; третья буква ꯂ («лай») — «лоб», и так далее.

Юникод 
В 2009 году письмо было включено в Юникод с выходом версии 5.2, выделенный для манипури диапазон: U+ABC0—U+ABFF. Исторические символы манипури включены в блок U+AAE0—U+AAFF.

Ссылки 
 Omniglot — Manipuri alphabet

Индийское письмо
Абугиды